Osoby o tym nazwisku:
 Kazimierz Barwicki – polski dyrygent chóralny, wydawca muzyczny i działacz ruchu śpiewaczego
 Mieczysław Barwicki – polski dyrygent chóralny, wydawca muzyczny i działacz ruchu śpiewaczego
 Władysław Barwicki – polski malarz, rzeźbiarz i poeta